

Мініно — селище, Багратіоновський міський округ, Калінінградська область
 Мініно — село, Ісетський район, Тюменська область